Lansing Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lansing Township (Iowa)
 Lansing Township (Minnesota)
 Lansing Township (North Dakota)
 Lansing Township (South Dakota)